Yu Mengyu (; * 18. August 1989) ist eine singapurische Tischtennisspielerin. Sie gewann bei der Weltmeisterschaft 2013 Bronze im Doppel. 2016 und 2021 nahm sie an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Seit 2006 tritt Yu Mengyu in internationalen Turnieren auf. Viele Erfolge erzielte sie in den Doppelwettbewerben, wo sie in der Regel mit Sun Beibei oder Feng Tianwei antrat. 2009 kam sie bei den ITTF Pro Tour Grand Finals im Doppel mit Sun Beibei ins Halbfinale, 2012 gewann sie diesen Wettbewerb an der Seite von Feng Tianwei. Bei den Asienmeisterschaften 2007 wurde sie Dritter im Doppel (mit Sun Beibei) und Zweiter im Teamwettbewerb, auch 2009 holte sie Silber mit der Mannschaft. Gold gewann sie bei den Südostasien-Games 2007 und 2009 sowohl im Doppel mit Sun Beibei als auch mit der Mannschaft. Bei den Commonwealth Meisterschaften 2009 erreichte sie im einzel das Endspiel, im Doppel siegte sie mit Sun Beibei. Auch bei den Commonwealth Games 2010 verlor sie das Einzelfinale und gewann mit der Mannschaft.

Seit 2008 nahm sie (bis 2013) an allen Weltmeisterschaften teil. Hier gewann sie mit der Damenmannschaft Singapurs 2008 und 2012 Silber und 2010 Gold. 2013 holte sie im Doppel mit Feng Tianwei Bronze.

Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2020 war sie, gemeinsam mit dem Badmintonspieler Loh Kean Yew, die Fahnenträgerin ihrer Nation.

Um 2013 spielte Yu Mengyu beim französischen Verein TT Saint-Quentin. Derzeit (2021) ist Hao Anlin in Singapur ihr Trainer 2022 beendete sie ihre Karriere als Leistungssportlerin, in der sie oft durch Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 23. Oktober 2019)
  (abgerufen am 24. Dezember 2013)
 Porträt (abgerufen am 24. Dezember 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Singapur)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Singapurer
Geboren 1989
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)